The Chongqing Major 2018 (англ. The Chongqing Major — Чунцин Мейджор) Чунцинский мейджор стал вторым из пяти в DPC сезоне 2018-2019 года. На турнире будут представлены 16 команд со всего мира, которые будут соревноваться за $1.000.000 и 15.000 DPC очков. StarLadder в сотрудничестве с ImbaTV провели основное мероприятие в культурно-спортивном центре «BLOOMAGE», в Чунцине, Китай. 

Открытые отборочные — с 25 по 27 и 28 по 30 ноября 2018 года.  Онлайн часть основного этапа — с 19 по 22 января 2019 года.  Основной этап — с 24 по 27 января 2019 года.

Освещать турнир на русском будет студия: StarLadder | Twitch канал .

О турнире 

Серия мейджор турниров с DPC бальной системой второго сезона, служит для определение 12 лучших команд заслуживающих прямые приглашения на The International 2019.

Второй мейджор в новом игровом сезоне 2018-2019 года, и продолжающий новый профессиональный сезон по Дота 2.

Команды 

Команды, прошедшие через квалификации и попавшие на турнир.

  Virtus.pro
  NoPango
  Team Secret
  Team Liquid
  Alliance
  Team Aster
  Vici Gaming
  PSG.LGD
  Fnatic
  TNC Predator
  paiN Gaming
  Thunder Predator
  J.Storm
  Forward Gaming
  Evil Geniuses
  EHOME — Победитель: The Bucharest Minor

 Valve дисквалифицировали  paiN Gaming X их место заняли  Thunder Predator — 28 Ноября 2018 года.

 Valve дисквалифицировали игрока команды  TNC Predator ·  KuKu, команда не будет оштрафована на 40% DPC балов,  ryOyr на замене — 4 Декабря 2018 года.

 test123 они же  paiN Gaming X дисквалифицированы из южноамериканских региональных отборочных и заменены занявшими второе место  Thunder Predator — 29 Ноября 2018 года.

 J.Storm ·  Fear заменил  MiLANа — 15 Декабря 2018 года.

 Thunder Predator ·  Jeimari покинул команду по личным причинам  LeoStyle- заменил его — 15 Декабря 2018 года.

 PaiN Gaming весь состав подписывает  Chaos — 16 Января 2019 года.

 NoPangolier переименовываются в  Pango — 16 Января 2019 года.

 Pango ·  KingR заменит  Zayac из-за визовых проблем — 16 Января 2019 года.

 Team Liquid ·  Miracle- не будет играть в турнире по личным причинам  Shadow заменит его — 18 Января 2019 года.

Основной этап 

Основной этап идёт — с 19 по 27 января 2019 года.Онлайн часть идёт — с 19 по 22 января 2019 года.Игра команд на стадионе пройдёт — с 23 по 27 января 2019 года.

Игры плей-оффа пройдут по системе Double Elimination. BO — аббревиатура (англ. BO — Best of — Лучший из).

В верхней и нижней сетке игры будут вестись до двух побед , кроме 1 раунда нижней сетки. В нижней сетке в 1 раунде игры проводятся до одной победы . Грандфинал играется до трёх побед , где победитель верхней сетки не имеет никаких преимуществ.

Таланты 

Организаторы пригласили известных талантов: ведущих, аналитиков, комментаторов, интервьюверов,  — для освещения турнира на разных языках.

Результаты

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20190204014321/https://starladder.com/en/the-chongqing-major

https://liquipedia.net/dota2/Chongqing_Major/2019 

Dota Pro Circuit 2018-2019
Dota 2 Major
2019 год в киберспорте